George Mountbatten ist der Name folgender Personen:

* George Mountbatten, 2. Marquess of Milford Haven (1892–1938)
 George Mountbatten, 4. Marquess of Milford Haven (* 1961), britischer Unternehmer, Peer und Polospieler

Siehe auch 

 George Mountbatten-Windsor  (* 2013), siehe George of Wales